Le massacre d'Acca Larenzia est la dénomination journalistique d'un attentat terroriste d'extrême gauche sous la forme d'un homicide multiple à motivation politique qui a eu lieu à Rome le , pendant les Années de plomb au cours duquel deux jeunes militants du Front de la jeunesse, Franco Bigonzetti et Francesco Ciavatta, ont été assassinés devant le siège du Mouvement social italien via Acca Larenzia, dans le quartier de Tuscolano par des militants terroriste d'extrême gauche. Étroitement liée à ces faits, la mort d'un troisième militant de la droite sociale, Stefano Recchioni, tué quelques heures plus tard par un capitaine des carabiniers au cours d'affrontements avec la police lors d'une manifestation organisée sur le lieu de l'embuscade. En réaction à cet attentat, une partie de l'extrême droite italienne choisi de répondre à l'extrême gauche par la violence et bascule dans le terrorisme, visant aussi l'État italien qu'elle considère complice de cette dernière

Notes et références 

Massacre d'Acca Larentia
1978 en Italie
Janvier 1978
Années de plomb
Extrême droite en Italie
Extrême gauche en Italie
Histoire contemporaine de l'Italie
Histoire de Rome
Terrorisme en 1978
Terrorisme en Italie
7 janvier
Attentat d'extrême gauche